Potzernheim ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Potzernheim (1874–1942), Opfer des Holocaust und letzter Vorsteher der Jüdischen Gemeinde Dessau 
 Werner Potzernheim (1927–2014), deutscher Bahnradsportler